Niemcy:
 Schlangen – gmina w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Lippe

osoby:
 Albert Schlangen – niemiecki polityk
 Varsten Schlangen – niemiecki biegacz

Zobacz też:
 Schlange